

Geografia

Austria 
 Rohr – frazione di Loosdorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Rohr – frazione di Mittelberg, comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Rohr – frazione di Ragnitz, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Rohr an der Raab – frazione di Edelsbach bei Feldbach, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Rohr bei Hartberg – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Rohr im Burgenland – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Rohr im Gebirge – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Rohr im Kremstal – comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)

Francia 
 Rohr – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Rohr – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Rohr – comune nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)
 Rohr – ex comune ora frazione di Blankenheim, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Rohr – ex comune ora frazione di Rohrbach, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Rohr – ex comune ora frazione di Stoccarda, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Rohr in Niederbayern – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Rohr – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)
 Rohr – ex comune ora frazione di Aarau, città nel distretto di Aarau (Canton Argovia)

Persone 
 Franz Rohr von Denta (1854-1927) – militare austriaco
 Heinrich Rohr (1902-1997) – organista e compositore tedesco
 Oskar Rohr (1912-1988) – calciatore e antifascista tedesco
 Hans Peter Rohr (1943) – sciatore svizzero
 Peter Rohr (1945) – sciatore svizzero
 Gernot Rohr (1953) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Jean-Philippe Rohr (1961) – calciatore francese

Pagine correlate 
 Ror